Arbella Estuardo (Arbella Stuart en inglés, 1575 - 1615), hija de Isabel Cavendish y de Carlos Estuardo, Conde de Lennox, por lo tanto prima de Jacobo I de Inglaterra.

Infancia 

Al año de edad se queda huérfana de padre y en 1582 muere su madre. La niña creció con su abuela materna Bess de Hardwick.

Su abuela paterna era Margarita Douglas, hija de Margarita Tudor y por lo tanto pretendiente al trono inglés, ocupado en esos momentos por Isabel I, y según los católicos, de forma ilegítima.

María de Escocia 
La prisionera María I de Escocia se sentía particularmente unida a su sobrina, a quien le permitían gozar de su compañía.

Al morir su padre Carlos, y después su madre, la depuesta reina pide a Isabel de Inglaterra y a su hijo Jacobo VI que a Arabella se le reconocieran sus derechos hereditarios sobre el condado de Lennox así como de las joyas que le correspondían, aunque el verdadero interés de María era desposar a la pequeña con su hijo Jacobo. Ninguna de estas  solicitudes fue jamás tenida en cuenta tras la ejecución de María, quien no olvidó a Arabella en su testamento. Después de eso nadie más volvió a interesarse en la pequeña Estuardo.

Sucesión 
La posición de Arabella era peligrosa a ojos de Jacobo por ser pretendiente al trono de dos países (Escocia e Ingleterra). Él, sin embargo, al ser varón tenía precedencia sobre los mismos. Era peligrosa más que nada porque podía verse implicada en conspiraciones como le sucedió, sin ir más lejos la propia madre de Jacobo.

La situación se vuelve aún más delicada cuando al morir Isabel I subió al trono Jacobo como rey de ambos países, como Jacobo I de Inglaterra.

El error y la muerte 
Sin una figura que la protegiera y proveyera, Arabella no consiguió a encontrar un esposo digno de su posición y cometió el enorme error de escaparse con William Seymour, nieto de Catalina Grey, perteneciente a esa rama de la familia Tudor tantas veces acusada de "catolicismo" en un país anglicano enemigo constante de Roma.

Por esta imprudencia Arabella fue hecha prisionera en la Torre de Londres, donde murió en 1615, a los 40 años.

Ancestros

Bibliografía 
Antonia Fraser, Mary Stuart, 1998. ISBN 88-04-45372-9

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Casa de Estuardo
Familia Cavendish